Seminar für gelehrte Schulen ist der Name folgender Bildungseinrichtungen:

 Seminar für gelehrte Schulen (Berlin), 1787 gegründet
 Seminar für gelehrte Schulen (Breslau), 1813 gegründet
 Seminar für gelehrte Schulen (Stettin), 1806 gegründet